Poznań Open 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 14–20 lipca 2014 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród 35 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014
2014 w tenisie ziemnym
2014 w polskim sporcie
2014 w Poznaniu